Фи́липп Гру́бауэр (; 25 ноября 1991; Розенхейм, Германия) — немецкий хоккеист, вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен».  Обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Карьера игрока

Ранние годы 
Грубауэр начинал свою карьеру в Германии, играя с 2006 года за клуб «Старбуллз Розенхайм». В следующем сезоне 2007-08 Грубауэр сыграл 23 игры за юношескую команду этого клуба и 5 игр за взрослую. После завершения сезона Филипп переехал в Северную Америку, чтобы играть за «Бельвиль Буллз» (ОХЛ). Во время сезона 2008-09 являлся резервным игроком, но в 2009-10 перешёл в стартовый состав, сыграв за клуб 31 игру. В 2010 году перешёл в «Уинсор Спитфайерз», выиграв с командой Мемориальный кубок.

Клубная карьера 
Филипп был выбран «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ 2010 года в четвёртом раунде под общим 112-м номером. 4 октября 2010 года Грубауэр подписал трехлетний контракт с «Кэпиталз». В феврале 2011 года он тяжело заболел мононуклеозом и вернулся в Германию для лечения и восстановления.

В сентябре 2011 года Грубауэр впервые с момента выздоровления вышел на лед в тренировочном лагере «Вашингтон Кэпиталз». Во время болезни он потерял в весе 20 фунтов. После тренировочного лагеря Филипп был отправлен в команду «Саут Каролина Стингрейз», играющую в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). 12 октября он был вызван в фарм-клуб «Херши Беарс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), но не сыграл там ни одной игры и 23 октября вернулся в «Стингрейз».

8 ноября 2011 года Грубауэр был назван вратарём недели в ECHL (31 октября-6 ноября), а позднее и вратарем ноября.

В сезоне 2012-13 голкипер играл за клуб «Рэдинг Ройалс» в ECHL, совмещая игру с выступлениями за «Херши Беарс» в АХЛ. После того, как вратарь «Херши Беарс» Брэйден Холтби перешёл в основную команду «Вашингтон Кэпиталз», Грубауэр стал основным голкипером «Херши».

Дебют в НХЛ состоялся 27 февраля 2013 года против команды «Филадельфия Флайерз». Филипп вышел на замену Брэйдену Холтби и за 25 минут игры отразил 14 бросков. Матч закончился проигрышем «Кэпиталз» — 1:4.

9 марта 2013 года он впервые вышел в стартовом составе «столичных» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который «Кэпиталз» проиграли — 2:5. В том матче Грубауэр отразил 40 бросков из 45.

В течение сезона 2014-15 голкипер неоднократно вызывался в «Кэпиталз», но провел в НХЛ только одну игру регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс». В той встрече Грубауэр совершил 25 сейвов и был признан первой звездой матча.

18 апреля 2015 года Грубауэр стал первым в истории НХЛ немецким голкипером, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф Кубка Стэнли. За минувший сезон хоккеист провёл 49 матчей в регулярном сезоне АХЛ за «Херши Беарс», отражая 92.1% бросков при коэффициенте надежности 2.30, а также 7 матчей в плей-офф Кубка Колдера.

Летом 2015 года спортсмен подписал новый двухлетний контракт с «Кэпиталз» на сумму $ 1,5 млн.

19 октября 2016 года Грубауэр впервые в карьере сделал шатаут в НХЛ, не пропустив ни одного гола в игре с «Колорадо Эвеланш» (3:0) и отразив 18 бросков. В сезоне 2016/17 сыграл 24 матча и одержал 13 побед. В следующим сезоне стал играть более значимую роль в команде, проведя 35 матчей (15 побед). В плей-офф основным вратарём «Кэпиталз», которые выиграли Кубок Стэнли, был Холтби, Грубауэр появлялся на площадке только в двух матчах.

22 июня 2018 года Грубауэр вместе с Бруксом Орпиком был обменян в «Колорадо Эвеланш». На следующий день Грубауэр подписал с «Эвеланш» контракт на три года на 10 млн долларов. В сезоне 2018/19 сыграл 37 матчей и одержал 18 побед. В плей-офф был основным вратарём «Колорадо» и сыграл 12 матчей, из которых выиграл 7.

В сезоне 2019/20 делил время в воротах «Эвеланш» с чехом Павелом Францоузом. Грубауэр сыграл 36 матчей, из которых выиграл 18. В плей-офф провёл 7 матчей и выиграл 5, но получил травму по ходу второго раунда.

В сезоне 2020/21 показывал впечатляющую игру — в 40 матчах одержал 30 побед (второе место в НХЛ) и семь раз играл «на ноль», поделив первое место в НХЛ с Семёном Варламовым. В среднем немец пропускал всего 1,95 шайбы за матч. В плей-офф Грубауэр одержал 6 побед подряд и с учётом прошлого сезона довёл свою победную серию в плей-офф до 10, что ранее удавалось только 9 голкиперам в истории НХЛ.

28 июля 2021 года перешёл на правах свободного агента в новый клуб «Сиэтл Кракен». Грубауэр подписал 6-летний контракт на 35,4 млн долларов. 2 февраля 2022 года стал первым голкипером «Кракена», сыгравшим матч на ноль. В сезоне 2021/22 сыграл 55 матчей, одержав 18 побед, пропуская в среднем 3,16 шайбы за матч. «Кракен» не сумел выйти в плей-офф в своём первом сезоне в НХЛ.

Международная карьера 
Грубауэр выступал за сборную Германии на нескольких международных турнирах. Он играл за сборную на Чемпионате мира 2008 года среди юниоров (до 17 лет). Сборная Германии заняла тогда 9-е место, но Филипп вошёл в символическую сборную чемпионата.

Через три месяца он был вызван в сборную для участия в юниорском чемпионате мира 2008 года. Германия заняла пятое место на турнире. Грубауэр был выбран лучшим игроком матча Канада — Германия, который завершился в пользу канадцев — 9:2.

В 2009 году в составе национальной команды он принимал участие в молодёжном чемпионате мире, но сборная Германии одержала победу только в одном матче, заняла 9 место и была отправлена в 1-й дивизион чемпионата следующего 2010 года.

На молодёжном чемпионате мира 2010 года в 1-м дивизионе Германия заняла первое место в группе, выиграв все пять игр и стремясь вновь вернуться в ТОП-дивизион турнира. Успех Германии был во многом связан с игрой Грубауэра.

В 2011 году Филипп вновь выступал за сборную на молодёжном чемпионате мира, но Германия выступила так же, как и в 2009 году и заняла лишь 10-е место, отправившись обратно в 1-й дивизион чемпионата следующего года.

Грубауэр вошёл в состав вратарской бригады сборной Европы на Кубке мира 2016 года вместе со словаком Ярославом Галаком и своим соотечественником Томасом Грайссом.

Примечания 

Хоккеисты Германии
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Розенхайм»
Игроки «Белвилл Буллз»
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Кингстон Фронтенакс»
Игроки «Саут Каролина Стингрейс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Сиэтл Кракен»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»